Sipha är ett släkte av insekter som beskrevs av Giovanni Passerini 1860. Enligt Catalogue of Life ingår Sipha i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen borstbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Sipha